Октябрьский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хасавюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Октябрьское.

Населённые пункты 
На территории поселения находятся населённые пункты:
 село Октябрьское
 поселок Гребенской Мост (не жилой)

Население 

В 2010 году в сельском поселении проживало 2246 человек (1,6 % населения района).

Примечания 

Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Хасавюртовский район